El término mercurio puede hacer referencia a:

 Mercurio (elemento), un elemento químico de número atómico 80 y símbolo Hg;
 Mercurio (planeta), el planeta del sistema solar más próximo al Sol;
 Mercurio (mitología), dios de la mitología romana.

Prensa 
Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes publicaciones:

 El Mercurio de Valparaíso, un diario chileno, fundado en 1827;
 El Mercurio, un diario chileno de circulación nacional, fundado en 1900;
 El Mercurio de Antofagasta, un diario chileno, fundado en 1906;
 El Mercurio de Calama, un diario chileno, fundado en 1968;
 El Mercurio (Ecuador), un diario ecuatoriano, fundado en 1924;
 Mercurio Histórico y Político, un periódico español, editado de 1738 a 1820;
 Mercurio Peruano, un diario peruano, fundado en 1791.

Música 

 Mercurio, el mensajero alado, uno de los movimientos que forman la suite Los planetas, compuesta por Gustav Holst entre 1914 y 1917;
 Mercure (Mercurio), ballet compuesto por Erik Satie en 1924;
 Mercurio (banda), un grupo musical mexicano del género pop, fundado en 1995.

Personajes de ficción 

 Quicksilver, un personaje de ficción creado en 1964 que aparece en historietas publicadas por Marvel Comics, también conocido como Mercurio;
 Mercurio (personaje), (Cessily Kincaid) un personaje de ficción creado en 2003 que aparece en historietas publicadas por Marvel Comics, conocido en inglés como Mercury.

Otros 
 EMOL, principal portal de Internet del diario chileno El Mercurio;
 El Mercurio Sociedad Anónima Periodística, una empresa chilena de medios de comunicación.